Die Liste der Handball-Europapokalsieger der Männer enthält alle europäischen Handballvereine, die bisher mindestens einmal einen der vier, von der EHF bzw. bis zu deren Gründung von der IHF seit 1956 organisierten Europapokalwettbewerbe – die EHF Champions League (bis 1993 Europapokal der Landesmeister), den Europapokal der Pokalsieger (2012/13 mit dem EHF-Pokal vereinigt), die EHF European League (bis 2020 EHF-Pokal) oder den EHF Challenge Cup (bis 2000 Euro-City-Cup) gewannen. Nicht berücksichtigt in dieser Liste werden der mittlerweile nicht mehr ausgetragenen IHF-Goldpokal bzw. die EHF Champions Trophy, auch unter der Bezeichnung Vereins-Europameisterschaft bekannt, da es sich hierbei um einen mit einem Supercup vergleichbaren Wettbewerb handelte. Es werden in der erstgenannten Liste alle Sieger aufgeführt. Eine weitere Liste nennt alle Vereine mit der jeweiligen Gesamtzahl der Siege sowie die Zahl der Siege bei den einzelnen Turnieren und eine dritte Liste gibt die Länderwertung wieder.

Die meisten Siege in den Europapokalwettbewerben erzielten der FC Barcelona mit sechzehn und der VfL Gummersbach mit elf Siegen. Alle vier Europapokalwettbewerbe mindestens einmal zu gewinnen, gelang bisher nur der SG Flensburg-Handewitt. Dreimal hintereinander einen Europapokal zu gewinnen, ein sogenannter Hattrick, gelang bisher zwei Vereinen: Im Europapokal der Landesmeister triumphierte der FC Barcelona zwischen 1996 und 2000 sogar fünfmal in Folge, im Europapokal der Pokalsieger siegte der FC Barcelona von 1984 bis 1986 und im EHF Challenge Cup UCM Sport Reșița aus Rumänien von 2007 bis 2009. Über mehrere Wettbewerbe verteilt gewannen der FC Barcelona siebenmal in Folge (1994 und 1995 den Europapokal der Pokalsieger und zwischen 1996 und 2000 den Pokal der Landesmeister) und viermal in Folge der SKA Minsk (1987 den Europapokal der Landesmeister, 1988 den Europapokal der Pokalsieger und 1989, 1990 nochmals den Pokal Landesmeister).

Die Wettbewerbe im Überblick

Klubrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen 70 europäische Vereine mindestens einmal einen der vier Europapokale.

Länderrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen Vereine aus 21 Ländern Europas mindestens einmal einen Europapokal.

* Drei Klubs (SKA Minsk, SC Magdeburg und Medwedi Tschechow) haben Titel für zwei Länder gewonnen, daher ergeben sich hier bei der Gesamtzahl drei Klubs mehr als bei der Klubrangliste weiter oben.

Weblinks 
 www.eurohandball.com

!
Europapokalsieger Der Manner